Kompositum (Plural Komposita, lateinisch compositum „zusammengesetzt“) steht für:
 ein aus mehreren Wörtern zusammengesetztes Wort, siehe Komposition (Grammatik)
 Kombinationspräparat, Medikament mit mehr als nur einem Wirkstoff
 Körperkompositum, mathematisch der kleinste gemeinsame Oberkörper zweier Körper
 Kompositum (Entwurfsmuster), in der Softwareentwicklung ein Strukturmuster

Siehe auch:
 Komposit (Begriffsklärung)
 Komposition (Begriffsklärung)
 Korbblütler (Compositae)
 Simplicia und Composita